Carl steht für:
 eine Schreibweise des männlichen Vornamens (und Familiennamens) Karl
 Carl (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Inselbahn Juist – Carl, Lokomotive

CARL steht als Abkürzung für:
 Controlled Automated Reperfusion of the Whole Body, eine Variante der Extrakorporalen Membranoxygenierung
 CARL (Hörsaalgebäude), ein Hörsaalzentrum der RWTH Aachen
 CARL, ein interdisziplinäres Forschungsgebäude der RWTH Aachen

Siehe auch:
 Carl-Passage, Meerenge an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Karl (Begriffsklärung)
 Carls

Abkürzung